Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 1989 () проходил с 19 по 25 марта 1989 в городе Маркем (провинция Онтарио, Канада) одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (3-й раз в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Канады. Бронзовые медали завоевала сборная Швейцарии, победившая в матче за 3-е место сборную Шотландии.

В женском турнире чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную Норвегии. Бронзовые медали завоевала сборная Шотландии, победившая в матче за 3-е место сборную Швеции.

Впервые в чемпионате принимала участие женская юниорская сборная Италии.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Команда, занявшая последнее место, на следующий год отправляется в предварительный квалификационный турнир. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, финал и матч за 3-е место.

Результаты соревнований

Мужчины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица (положение после завершения группового этапа)

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.
  Проходят в тай-брейк за 9-е место.

Тай-брейки 
За выход в плей-офф с 4-го места:

За 9-е место:

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Команды

Групповой этап 
Турнирная таблица после завершения группового этапа

  Проходят в плей-офф.
  Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места.

Тай-брейк

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Канаде в 1989 году
Международные соревнования по кёрлингу в Канаде
Спортивные соревнования в Онтарио